Ел Мирадор има више значења:

 Ел Мирадор (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мирадор (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мирадор, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мирадор, Ла Бахадита (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мирадор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мирадор, Колонија Индепенденсија Економика (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мирадор (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мирадор, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мирадор (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мирадор (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мирадор (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мирадор (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Пулгеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мирадор (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мирадор (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мирадор (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Папалоте (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мирадор, Алваро Мартинез Сандовал (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мирадор (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мирадор (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мирадор (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мирадор, Берлин (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор, Гвадалупе (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирадор (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор, Ла Лома (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мирадор (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Мирадор (Идалго, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мирадор (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор, Колонија Сервантес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирадор (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мирадор (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор, Ла Којотера (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор, Касетас (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирадор (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор, Лос Окотиљос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор, Гранха (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор, Ла Курва (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор, Ла Меса (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мирадор (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мирадор (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мирадор (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор, Тепетатес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мирадор (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Мирадор (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Мирадор (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Мирадор (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Мирадор (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Пандо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Репаро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Ранчеро (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор, Антонио Завала (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Параисо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мирадор (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Марискала де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Санта Марија Нативитас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор, Колонија ел Мирадор (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Сантос Рејес Тепехиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирадор (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор, Санта Круз (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор, Мирадор Тенексапа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор, Сан Франсиско (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Санта Исабел Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Тепеско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мирадор (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мирадор (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мирадор (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Мирадор (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор, Позо Нумеро Уно (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор, Сан Хуан (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Педрегал (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор, Артуро Еспер (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мирадор (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мирадор (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мирадор (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мирадор, Кафе (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мирадор (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор, Морелос (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор, Лас Кортадас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор, Бреча 103 (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор, Лас Мулас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор, Исмаел Гарсија (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мирадор (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор, Тереса Ривера (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Мирадор (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Карденал (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Серито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Нуева Ера (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Монте Кањон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Гранха (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Сан Маркитос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Мангито (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мирадор (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мирадор, Ел Темписке (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мирадор (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мирадор, Уријас Кордеро Кортес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мирадор (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику